Vicarello si può riferire a:
 Vicarello – frazione di Volterra in provincia di Pisa
 Vicarello – frazione di Collesalvetti in Provincia di Livorno
 Vicarello – frazione di Bracciano in Provincia di Roma
 Castello di Vicarello – castello nel comune di Cinigiano in provincia di Grosseto
 Bicchieri di Vicarello – antichi calici riportanti inciso l'itinerario gaditano